Голодьківська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Голодьківська сільська рада — Київська область, Тетіївський район